Die Saison 2000/01 war die sechste reguläre Saison der West Coast Hockey League. Während der regulären Saison bestritten die neun Teams jeweils 72 Spiele. In den Play-offs setzten sich die San Diego Gulls durch und gewannen den vierten Taylor Cup in ihrer Vereinsgeschichte.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Long Beach Ice Dogs aus der International Hockey League wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Taylor Cup-Playoffs

Weblinks 
 Saison 2000/01 auf hockeydb.com (englisch)

2000/01
Eishockeysaison 2000/01